Коло́дін — російське прізвище

 Колодін Андрій Іванович — радянський військовий льотчик-штурмовик, Герой Радянського Союзу
 Колодін Віктор Семенович — доктор економічних наук, професор
 Колодін Денис Олексійович — російський футболіст
 Колодін Іван Федорович — вихованець і учень архітектора А. Н. Вороніхіна і його наступник на посту архітектора Казанського собору.